

Patronyme 

 Camillo Filippi (1500-1574), peintre italien de la Renaissance tardive ;
 Sebastiano Filippi dit Bastianino (v. 1536-1602),  peintre italien ;
 Filippo De Filippi (1814-1867), zoologiste italien ;
  (1869-1938), chirurgien italien ;
 Tomaso Filippi (1882-1948), photographe italien ;
 Attilio De Filippi, entraineur italien de basket-ball ;
 André Filippi (1902-1962), peintre, imagier et santonnier français ;
 Jean Filippi (1905-1993), homme politique français ;
 Huguette Chevallard-Filippi (1914-1997), poétesse française ;
 Riccardo Filippi (1931-2015), coureur cycliste italien ;
 Fernando De Filippi (1940-), artiste italien ;
 Ernesto Filippi Cavani (1950-), ancien arbitre uruguayen de football ;
 Charles-Henri Filippi (1952-), homme d'affaires français ;
 Maria De Filippi (1961-), présentatrice de télévision italienne ;
 Alana Filippi (1961-2020), parolière et chanteuse française ;
 Amnon Filippi (1969-), joueur de poker  américain ;
 Denis-Pierre Filippi (1972-), scénariste français de bande dessinée ;
 Nicolas Filippi (1981-), coureur cycliste français ;
 Luca Filippi (1985-), pilote automobile italien ;
 Marcella Filippi (1985-), joueuse italienne de basket-ball ;
 Alessia Filippi (1987-), nageuse italienne ;
 Rodéric Filippi (1989-), footballeur français ;
 Tomáš Filippi (1992-), joueur professionnel de hockey sur glace tchèque ;
 John Filippi (1995-), pilote automobile français.
 , chercheuse franco-italienne, spécialiste des crypto-monnaies.  ;
 Charles Filippi, directeur de cabinet de Philippe Henriot

Titres 

 Le Procès Filippi (1981), roman français d’Hubert Monteilhet.

Autres 
 Ermite de De Filippi, espèce de colibri de la sous-famille des [Phaethornithinae ;
 Pétrel de De Filippi, espèce d'oiseaux de la famille des Procellariidae.